Mi fido di te – canzone di Jovanotti
Mi fido di te – film di Massimo Venier con Ale e Franz
Mi fido di te – programma televisivo condotto da Fabrizio Frizzi con la partecipazione di Sara Tommasi